Ketelbrug (Flevoland), een Nederlandse brug tussen de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland
 Ketelbrug (Gent)